Sphagnopsida é uma classe de musgos da subdivisão Sphagnophytina que inclui uma única subclasse com duas ordens extantes. Inclui os esfagnos, os musgos típicos das turfeiras.

Descrição
A morfologia das espécies incluídas na classe Sphagnopsida, conhecidas pelos nomes comuns de esfagnos ou musgos de turfeira, é diferente da observada nas restantes classes do filo Bryophyta sensu stricto. Essas diferenças morfológicas, com destaque para a enorme capacidade de absorver e reter água, e as referências de habitat das espécies que integram o agrupamento taxonómico explicam a importância económica destes musgos. Grande quantidades de musgos do género Sphagnum são utilizadas como condicionante do solo para aumentar a retenção de água em jardinagem, horticultura e floricultura, mas compressas feitas com o musgo seco também foram usadas para recobrir feridas, comprovadamente ajudando a prevenir a infecção por micróbios.

Sistemática e classificação
A classe Sphagnopsida inclui as seguintes ordens:
Sphagnales
Ambuchananiales
 Protosphagnales †

A ordem † Protosphagnales encontra-se extinta, sendo apenas conhecida do registo fóssil uma única espécie, †Protosphagnum nervatum, do Pérmico.

A ordem Sphagnales contém dois géneros extantes: Sphagnum (com cerca de 120 espécies); e Flatbergium (1 espécie).

A ordem Ambuchananiales é um táxon monotípico que inclui apenas  a família Ambuchananiaceae, com os géneros Ambuchanania, com uma única espécie endémica da Tasmânia (Ambuchanania leucobryoides) e Eosphagnum (1 espécie).

A posição filogenética do grupo Sphagnopsida no contexto dos briófitos é a seguinte:

Bryophyta